Lemonia antigone är en fjärilsart som beskrevs av Hermann Stauder 1902. Lemonia antigone ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
antigone